Музе́йный городо́к — проект по расширению Пушкинского музея, приуроченный к столетию открытия ГМИИ. В 2008 году руководство музея объявило первый конкурс на проектирование музейного квартала, в котором победило бюро британского архитектора Нормана Фостера. Согласно представленному плану, городок должен был раскинуться от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади, часть улиц стали бы пешеходными, а на территории усадьбы Голицыных и Кремлёвской АЗС выстроили бы стеклянный выставочный «пятилистник». Поскольку проект предполагал снос части исторических построек, бюро представило в 2012-м обновлённый проект. Однако уже через год Фостер отказался от участия в проекте.

В объявленном в 2014 году втором архитектурном конкурсе победила программа «Ризосфера» авторства бюро «Меганом», которым руководит Юрий Григорян. Согласно плану, в городке будет создано девять музеев, выставочный зал, фондохранилище, депозитарий, а также общественные зоны. По плану площадь культурного кластера должна составить 105 000 м². Изначально строительство планировали завершить к 2023 году, однако в июле 2019-го стало известно о смещении сроков реконструкции на два года.

История

Планирование 
Идеи о расширении Музея изящных искусств имени Александра III высказывал ещё основатель Иван Цветаев при его проектировании:

На 2018 год в состав ГМИИ входят 29 зданий, большая часть которых расположена в окрестности главного здания. Потребность в модернизации музейного комплекса возникла ещё в начале : в 2006 году директор Ирина Антонова стала инициатором создания Музейного городка. В 2007-м по постановлению Владимира Путина в состав ГМИИ вошла бывшая усадьба Голицыных. Вместе с постановлением был утверждён план реставрации музейных зданий, в первую очередь работ входили дом декабриста Александра Ринкевича, усадьбы  Пастухова и  Карамзина, реконструкцию должны были закончить к 2012 году.

Проект Нормана Фостера 
В 2006 году в ГМИИ проходила масштабная выставка британского архитектора Нормана Фостера, после её завершения Ирина Антонова предложила Фостеру спроектировать план Музейного городка ГМИИ. Средства на создание проекта выделил предприниматель и председатель Совета фонда ГМИИ Михаил Куснирович. Первые эскизы Музейного городка представили Дмитрию Медведеву ещё в 2007 году.

Согласно законодательству, проект зарубежного архитектурного бюро не мог быть воплощён в жизнь без кооперации с российской фирмой, подрядчик был необходим для утверждения проекта в Генеральном плане, разработке наружных сетей и решении технических вопросов. По этой причине официальный конкурс был запущен в 2008 году, спустя несколько месяцев жюри выбрало проект Фостера, разработанный совместно с компанией «Моспроект-5» во главе с Сергеем Ткаченко. План Музейного городка подразумевал масштабную застройку между Колымажным переулком и Знаменской улицей, для чего пришлось бы снести несколько зданий, в том числе и Кремлёвскую АЗС 1930-х годов — единственное реализованное строение проекта Дворца Советов. На её месте по плану находились стеклянный выставочный центр в форме пятилистника, депозитарий и научная аудитория музея, соединяемые подземными переходами с главным зданием ГМИИ и усадьбой Лопухиных. Согласно проекту, площадь ГМИИ увеличивалась  до .

В ноябре 2009 года Эльвира Набиуллина, входившая в совет попечителей ГМИИ, направила Путину письменное извещение о необходимости внести изменения в Федеральный закон о наследии и пересмотре охранного статуса зданий. Проект Фостера возмутил общественность и вызвал критику, в том числе со стороны Архнадзора. Бюро пересмотрело концепцию и в 2012-м представило новый план, в котором не было «пятилистника», предлагалась реконструкция имеющихся зданий и меньшее количество подземных переходов. Архитектурная экспертиза признала ветхими и разрешила разобрать три здания: строение 2а дома  и строение 1 дома  по Колымажному переулку и строение 9 дома  по Малому Знаменскому переулку. На освободившейся территории должны разместиться депозитарно-реставрационный центр и административный комплекс площадью  и  соответственно. Ранее депозитарий предполагалось построить в инновационном центре Сколково, но Ирина Антонова выступила против предложения.

В утверждённый комиссией план по реконструкции зданий Музейного городка вошли: центральное здание музея, служебный корпус, усадьбы Голицыных и  Долгоруковых. В этом же году Министерство культуры озвучило, что может выделить на реконструкцию зданий и строительство новой многофункциональной аудитории 22 миллиарда рублей. Однако на заседании столичного архитектурного совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рекомендовал руководству ГМИИ определить функциональную нагрузку проектируемых зданий и представить финальную версию преобразования музея. Спустя день после заседания бюро Нормана Фостера сообщило, что покидает проект. Ткаченко объяснил уход разногласиями с ГМИИ по финансовым вопросам.

Проект бюро «Меганом» 

С уходом главного исполнителя ГМИИ объявил второй конкурс на строительство Музейного городка. Итоги были подведены в апреле 2014 года, победителем стал проект «Ризосфера», созданный бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. План также предусматривает снос некоторых застроек, не имеющих статуса исторического значения, создание фондохранилищ, лекционного зала, общественных зон. Итоговая площадь музейного квартала должна составить . Создание Музейного городка было запланировано в два этапа: на период с 2014 по 2019 год — перестройка Галереи искусства старых мастеров, Дома Текста, Галереи искусства стран Европы и Америки XIX—XXI веков, депозитарно-реставрационного и выставочного центров; с 2021 по 2026 год — закрытие на реконструкцию главного здания ГМИИ. Впоследствии сроки были перенесены на два года из-за смены подрядной организации и обнаружения в кладке усадьбы Голицыных элементов XVII века, потребовавших новой экспертизы проектных решений. В июле 2019 года было объявлено, что закрытие на реконструкцию главного здания ГМИИ запланировано на 2023 год. Переулки Малый Знаменский, Большой Знаменский и Колымажный должны были реконструировать в 2017—2018 годах в рамках программы «Моя улица»: в Большом Знаменском переулке планировалось расширить и вымостить гранитом тротуар, а Колымажный и Малый Знаменский сделать пешеходными.

В Музейном городке планируют образовать девять площадей, соединённых внутренними проходами, а главной улицей городка должна стать Волхонка. На ней собираются построить здание депозитарно-реставрационного и выставочного центров, связанное с главным зданием подземной галереей, и перенести туда более 700 тысяч экспонатов. Между главным зданием ГМИИ и депозитарием также планируют построить подземную галерею. Для отделки зданий квартала предлагаются декоративные керамические детали, алюминий, бетон и камни серых тонов.

В составе музейного квартала останется АЗС 1930-х годов. В плане Фостера её предлагалось снести, проект «Ризосфера» предполагает перемещение станции с Волхонки на Кремлёвскую набережную, а её место займёт стеклянный концертный зал в виде шара. Масштабная реконструкция проходит в строении 1 дома  по Малому Знаменскому переулку, после которой в помещениях будет создан Дом Текста. В его состав войдут научная библиотека, типография, переплётная мастерская, архивы музея и отдел редкой книги. В 2017 году было принято решение о создании в доме 3/5 по Малому Знаменскому переулку Картинной галереи искусства старых мастеров, а в усадьбе Варвары Глебовой в Колымажном переулке после капитального ремонта открыть Дом графики. В соседних строениях 1, 2 и 6 планируется открытие многофункциональных аудиторий и лектория, а бывшие хозяйственные помещения усадьбы Ринкевичей (  по Волхонке) отдадут под временные экспозиции.

Согласно планам реставрации главного здания усадьбы Голицыных, демонтируют несущие конструкции третьего и четвёртого этажей, надстроенных в 1929-м по проекту неизвестного архитектора. Вместо них возведут стеклянную надстройку, которая представляет собой трёхполостную ленту, опоясывающую здание. После завершения реставрации в усадьбе должна открыться Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов. Открытие депозитария запланировано на 2022 год, его строительство оценено в 3,47 миллиарда рублей, одновременно запустят реставрационный центр, Галерею старых мастеров и Дом Текста. Обновлённый по проекту «Ризосфера» музейный комплекс рассчитан на приём  человек в год, он должен стать первым культурным кластером в России.

Здания Музейного городка

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Здания и сооружения, построенные в 2023 году